Параге је насеље у Србији у општини Бачка Паланка у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 921 становника.

Овде постоји ФК Будућност Параге.

Историја 
Првобитно насеље се налазило неколико километара јужније од данашњег села, према селу Гајдобра Између 1788. и 1789, услед високих подземних вода, насеље је пресељењо на виши терен, на којем се и данас налази.

Демографија 
У насељу Параге живи 814 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,3 година (37,4 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 356 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,92.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Настанак презимена у селу Параге (Бачка Паланка) (Порекло, 16. мај 2021)

Насељена места у Бачкој Паланци
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији